Tappan bezeichnet:

 einen Indianerstamm in Nordamerika, siehe Tappan (Volk)
 die Tappan Stove Company, ein ehemaliger US-amerikanischer Hersteller von Haushaltsgeräten

Personen:
 Anna Helen Tappan (1909–1971), US-amerikanische Mathematikerin und Hochschullehrerin
 Arthur Tappan (1786–1865), US-amerikanischer Abolitionist
 Austin Tappan Wright (1883–1931), US-amerikanischer Jurist und utopischer Autor
 Benjamin Tappan (1773–1857), US-amerikanischer Politiker
 Caroline Sturgis Tappan (1818–1888), US-amerikanische Dichterin des Transzendentalismus
 Clair S. Tappan (1878–1932), US-amerikanischer Jurist
 Eli Todd Tappan (1824–1888), US-amerikanischer Pädagoge und Universitätspräsident
 Helen Tappan Loeblich (1917–2004), US-amerikanische Mikropaläontologin
 Henry Philip Tappan (1805–1881), US-amerikanischer Philosoph, Pädagoge und Universitätspräsident
 James Camp Tappan (1825–1906), Brigadegeneral der Konföderiertenarmee
 Lewis Tappan (1788–1863), US-amerikanischer Abolitionist
 Mason Tappan (1817–1886), US-amerikanischer Politiker
 Mel Tappan (1933–1980), US-amerikanischer Schriftsteller
 Samuel F. Tappan (1831–1913), US-amerikanischer Journalist, Abolitionist und Bürgerrechtler
 Stacey Tappan (* 1973), US-amerikanische Sopranistin

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Tappan (Michigan)
 Tappan (New York)
 Tappan (Ohio)
 Tappan (West Virginia)
 Tappan Corners (New Hampshire)
 Tappan Township, Phillips County, Arkansas

Sonstige geographische Objekte:
 Lake Tappan, Stausee am Hackensack River
 Old Tappan, Stadt im Bergen County, New Jersey
 Tappan Lake, See zwischen Cadiz und Uhrichsville, Ohio
 Tappan Zee, seeartige Erweiterung des Hudson Rivers
 Tappan Zee Bridge, Brücke am Tappan Zee
 Tappan Bridge